Puls eller pulsen kan syfta på:
 Puls – hjärtats slag per minut visar sig i artärerna som dunkande blodvågor.
 Puls (musik) – en beteckning i musik
 Puls (fysik) – en temporär svängning i ett medium
 Puls (bok) – en bok från 1964 av Gunnel Ahlin
 Puls (musikalbum) – ett album från 1982 av popgruppen Gyllene Tider
 Pulse (film, 2006) – en film från 2006, med bland annat Kristen Bell
 Puls, Schleswig-Holstein – en kommun i Tyskland
 P*U*L*S*E – ett album av Pink Floyd
 Dödlig puls – en film från 1990
 Elektromagnetisk puls – en mycket kortvarig, bredbandig och energirik puls av elektromagnetism
 Pulsamplitudmodulering – en linjär metod för att interpolera vid konvertering av en tidsdiskret funktion eller en sekvens till en tidskontinuerlig funktion
 Pulsbreddsmodulering – en metod att skapa en kontinuerligt varierbar effektmatning genom att slå på och av spänningen snabbare än vad den anslutna apparaten kan urskilja
 Pulskodsmodulering – en digital representation av en analog signal
 Pulstågsmodulering – modulering av pulståg

Pulsen 
 Pulsen (företag) – ett svenskt IT-företag
 Pulsens hårda slag – ett album av Hasse Carlsson

Se även
 Pulse